Paumgarten ist der Familienname folgender Personen:

 Fridtjof Paumgarten (1903–1986), österreichischer nordischer Skisportler
 Gerda Paumgarten (1907–2000), österreichische Skirennläuferin
 Harald Paumgarten (1904–1952), österreichischer nordischer und alpiner Skisportler

 Paumgarten (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Paumgartten
 Baumgarten